Ехидо лос Наранхос има више значења:

 Ехидо лос Наранхос (Исхуатлан дел Кафе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ехидо лос Наранхос (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику